TKR steht für:
 Trans-Kalahari Railway, Eisenbahnbauprojekt im Süden Afrikas
 Keating TKR, Automodell der Marke Keating
 Peugeot TKR, Automodell der Marke Peugeot

Abkürzung